Зборже́вский (Зборжевская) — польская фамилия.

 Зборжевский, Войцех — польский натуралист.
 Зборжевский, Наркиз Альбертович (Адальбертович) — российский архитектор.

 Зборжевская, Софья Александровна, известна под фамилией в замужестве как Софья Александровна Боборыкина (1845—1925) и под театральный псевдонимом Северцова — русский переводчик, прозаик, актриса.

См. также 
 Збожевский

Примечания